Termenul „Lüchow” se poate referi la:

Lüchow (Wendland) oraș district în Germania
Lüchow (Lauenburg) localitate în Schleswig-Holstein
Lüchow Verlag, editură